Antonsplatz steht für folgende Plätze:
 Antonsplatz (Dresden), Platz in Dresden, Sachsen, Deutschland
 Antonsplatz (Wien), Platz in Wien, Österreich

Siehe auch:
 Antonplatz